Antennariidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Voelsprietvissen 
 Tetrabrachiidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Voelsprietvissen 
 Lophichthyidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Voelsprietvissen 
 Brachionichthyidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Voelsprietvissen